Charles Crodel (1894–1973) peintre allemand de vitraux et professeur d'université; membre de Académie des arts de Berlin
  (1897–1967) femme peintre allemande
 Johann Sigismund Crodel (1650 - 1713), peintre
 Paul Eduard Crodel (1862–1928), peintre allemand
   (1903-1944), acteur

Voir aussi

Références